Yasovarman of Yashovarman kan verwijzen naar:

Yasovarman van Kannauj (725 – 752), radja van Kannauj in de westelijke Gangesvlakte in het noorden van India;
Yasovarman I (Angkor) (889 - rond 910), koning van Angkor, een rijk in Zuidoost-Azië;
Yashovarman (Chandela) (regeerde rond 925 - 950), radja van Khajuraho in Centraal-India, lid van de Chandeladynastie;
Yasovarman (Malwa) (regeerde 1134 - 1142), radja van Malwa in Centraal-India, lid van de Paramaradynastie;
Yashovarman II (Chandela) (regeerde rond 1163 - 1165), radja van Khajuraho in Centraal-India, lid van de Chandeladynastie;
Yasovarman II (Angkor) (rond 1160 - 1166), koning van Angkor.

Zie ook
Yashodharman